Королевский институт — одна из организаций.
 Королевский институт Великобритании
 Королевский институт международных отношений Великобритании (Chatham House)
 Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция)
 Нидерландский королевский институт науки, литературы и изящных искусств